Masdeu ist der Name folgender Personen:

 José Pérez de Rozas Masdeu (1882–1959), spanischer Journalist und Politiker
 Juan Francisco Masdeu (1744–1817), spanischer Historiker und Jesuit
 Marc Masdeu (* 1976), spanischer Schriftsteller und Journalist
 Sebastià Masdeu († 1964), spanischer Radfahrer